Prima Lega 2015-2016 – edizione del campionato di calcio femminile della Svizzera
 Prima Lega 2015-2016 – edizione del campionato di calcio dell'Egitto
 Prima Lega 2015-2016 – edizione del campionato di calcio del Bahrein